Irwindale – città della Contea di Los Angeles, California (Stati Uniti d'America)
Irwindale – core della Intel